Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie 22 drużyn piłkarskich, które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA 2017/2018. Faza kwalifikacyjna trwa od 29 czerwca do 24 sierpnia 2017 i wystartowało w niej 156 zespołów.

Losowania każdej rundy odbywały się w siedzibie UEFA w Nyonie, w Szwajcarii.

I runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 100 drużyn, z czego 50 zostało rozstawionych. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 27.-55. (29 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 18.-54. (36 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-51. (35 drużyn)

Pierwsze mecze rozegrano 29 czerwca, natomiast rewanże 4 oraz 6 lipca.

Podział na koszyki

Pary I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 66 drużyn (50 z poprzedniej rundy), z czego 33 były rozstawione. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 19.-26. (8 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-17. (2 drużyny)
 zajęły czwarte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 10.-15. (6 drużyn)

Losowanie odbyło się 20 czerwca. Pierwsze mecze rozegrano w dniu 12-13 lipca, natomiast rewanże odbyły się 20 lipca.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie II rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem I rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w II rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 58 drużyn (33 z poprzedniej rundy), z czego 29 były rozstawione. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 14.-18. (5 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 7.-15. (9 drużyn)
 zajęły czwarte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 5.-9. (5 drużyn)
 zajęły piąte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 4.-6. (3 drużyny)
 zajęły szóste miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-3. (3 drużyny)

Losowanie odbyło się 14 lipca. Pierwsze mecze rozegrane zostały w dniu 27 lipca, natomiast rewanże odbyły się 2 i 3 sierpnia.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie III rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem II rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w III rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary III rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off

Uczestnicy 
Do startu w rundzie play-off uprawnione są 44 drużyny (29 z poprzedniej rundy), z czego 22 są rozstawione. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 odpadły w III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA (2017/2018) w „ścieżce mistrzowskiej” (10 drużyn)
 odpadły w III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA (2017/2018) w „ścieżce ligowej” (5 drużyn)

Losowanie odbyło się 4 sierpnia 2017 roku. Pierwsze mecze odbyły się 16 i 17 sierpnia, natomiast rewanże rozegrano 24 sierpnia.

Podział na koszyki 
 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej
 drużyny, które odpadły w „ścieżce mistrzowskiej” III rundy kwalifikacyjnej do LM
 drużyny, które odpadły w „ścieżce ligowej” III rundy kwalifikacyjnej do LM

Pary rundy play-off

Pierwsze mecze

Rewanże

Uwagi

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2017/2018)